El término número ordinal puede referirse:

 al numeral (lingüística), el concepto de los números en el lenguaje humano;
 al número ordinal (numerales), el numeral usado para nombrar el elemento de una serie ordenada;
 al número ordinal (teoría de conjuntos), el concepto abstracto de ordinal en la teoría de conjuntos.

Enlaces externos